Le mot discolor est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif latin signifiant « de diverses couleurs ».

 En anglais, le mot discolor est un verbe signifiant « décolorer ».
 En taxonomie, le mot discolor est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique